4. Kavallerie-Brigade steht für:
 4. Königlich Bayerische Kavallerie-Brigade, Großverband der Bayerischen Armee
 4. Garde-Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee
 4. Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), bestand von 1820 bis 1919
 4. Kavallerie-Brigade (Wehrmacht), bestand von 1944 bis 1945
 4th Cavalry Brigade, Großverband der US-Armee